Beluga: cetféle
Beluga kaviár
Airbus Beluga: teherszállító repülőgép az A300 gép részére